Андрій Котлярчук (біл. Андрэй Катлярчук; нар. 1968, Новочеркаськ, РСФСР) — білоруський історик, кандидат історичних наук (1999), доктор історичних наук (PhD, 2006).

Біографія 
Андрій Котлярчук народився 1968 році. Закінчив історичний факультет Брянського державного педагогічного інституту (1990), аспірантуру Російської академії наук. Кандидат історичних наук (1999). Проходив стажировку у шведському університеті Упсали. З 2000 року живе і працює у Швеції. Захистив докторську дисертацію в Стокгольмському університеті (2006).

Нагороди 

 Лауреат Премії імені Ф. Багушевича білоруського ПЕН-центру за «кращу історичну книгу» (2002)
 Лауреат Премії Північно-американської асоціації білоруських досліджень (North American Association for Belarusian Studies) імені Зори Кіпель за публікації з білорустиці (2007)

Основні публікації

Монографії 

 In Forge of Stalin. Swedish colonists of Ukraine in the totalitarian experiments of the twenties century (Stockholm University Press/Södertörn University Academic Studies) 2014, 389 pp. ISBN 978-91-87235-96-2. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:768629/FULLTEXT01.pdf
 Рускае выданне: В кузнице Сталина. Шведские колонисты Украины в тоталитарных экспериментах 20 века. Москва: РОССПЭН. международная серия «История сталинизма». 2012. 224 с. ISBN 978-5-8243-1684-1. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:579093/FULLTEXT03.pdf
 In the Shadows of Poland and Russia: the Grand Duchy of Lithuania and Sweden in the European Crisis of the mid-17th Century. PhD dissertation. Södertörn University, 2006, 347 pp. ISBN 91-89315-63-4. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:200752/FULLTEXT01.pdf
 2-е перапрацаванае выданне: Making the Baltic Union. The 1655 Federation of Kedainiai between Sweden and the Grand Duchy of Lithuania. Saarbrücken: Verlag Dr. Müller, Germany, 2008. 344 pp. ISBN 978-3-639-04331-0.
 Беларускае выданне: У ценю Польшчы і Расеі. Вялікае Княства Літоўскае і Швэцыя ў часе эўрапейскага крызісу сярэдзіны XVII ст. Мінск: Інстытут беларускіх даследаванняў, 2010, 305 с. ISSN 1392-9682. http://prastora.by/knihi/katliarcuk-andrej-u-cieniu-polscy-i-rasiei-vialikaie-kniastva-litouskaie-i-svecyia-u-casie-eurapiejskaha-kryzisu-siaredz#sthash.D0WsfkSm.dpuf
 2-е беларускае выданне: У ценю Польшчы і Расеі. Вялікае Княства Літоўскае і Швэцыя ў часе эўрапейскага крызісу сярэдзіны XVII ст. Смаленск: Інбелкульт, 2015, 305 с. ISBN 978-5-00076-010-9
 Швэды у гісторыі й культуры беларусаў. Мінск, 2002, 296 с. ISBN 985-6599-58-X.
 2-е перапрацаванае выданне: Вільнюс: Інстытут беларускіх даследаванняў, 2007. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:860434/FULLTEXT01.pdf
 Праздничная культура в городах России и Белоруссии XVII века: официальные церемонии и крестьянская обрядность. СПб.: Slavica Petropolitana, 2001, 240 с. Российская академия наук: Диссерт. ISBN 5-85803-177-3.http://www.livelib.ru/book/1000123027

Статті та частини книг 

 «Ethnic cleansing in the Barents region», The Barents Encyclopedia. Umeå, 2016.
 «Koldyczewo concentration camp» (co-authored with Martin Dean) in: The Encyclopedia of Camps and Ghettos 1933—1945, vol. V Extermination, Transit, and Forced Labor Camps for Jews. Ed. by Martin Dean & Geoffrey Megargee. Bloomington: Indiana University Press, 2016.
 «Norwegians in the Stalinist Terror: New Perspectives for Research», Fortid, 2015:2, pp. 18–22. http://www.fortid.no/tidsskrift/download/fortid_2_2015_hires.pdf
 «Nazi Genocide of Roma in Belarus and Ukraine: the significance of census data and census takers», Études Tsiganes, 2015:1.
 «The Memory of Roma Holocaust in Ukraine. Mass Graves, Memory Work and the Politics of Commemoration», Towards a Common Past? Conflicting Memories in Contemporary Europe. Ed. by Barbara Tornqvist-Plewa. Berlin, New York: Walter de Gruyter. 2015.
 «The 1655 Union of Keidaniai between Lithuania and Sweden: Dynastical Dimensions in Historical Perspective», Lithuania-Poland-Sweden. European Dynastic Unions and Historical-Cultural Ties, Vilnius: National Museum, 2014, pp. 364–391.
 «The Nordic Threat: Soviet Ethnic Cleansing on the Kola Peninsula», The Sea of Identities. A century of Baltic and East European Experiences with Nationality, Class, and Gender, Norbert Götz (ed.), Södertörn University Academic Studies, vol. 60, Stockholm, Elanders, 2014, pp. 53–83. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:748534/FULLTEXT01.pdf
 «The Nazi genocide of Roma on the territory of occupied Ukraine: the role of Soviet path dependency in contemporary politics of memory», Holocaust and Modernity, 2014:12, [in Russian] pp. 24–50. http://holocaust.kiev.ua/news/jurnal_nodostup/Kotljarchuk12.pdf
 «Little Red Sweden in Ukraine: the 1930s Comintern project in Gammalsvenskby», The Lost Swedish Tribe: Reapproaching the history of Gammalsvenskby in Ukraine, Piotr Wawrzeniuk & Julia Malitska (eds.), Södertörns högskola, Huddinge, 2014, pp. 111–149. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:704718/FULLTEXT01.pdf
 «World War II Memory Politics: Jewish, Polish and Roma Minorities of Belarus», The Journal of Belarusian Studies. 2013:1, pp. 7–40. http://belarusjournal.com/article/world-war-ii-memory-politics-jewish-polish-and-roma-minorities-belarus-205
 «Kola Sami in the Stalinist terror: a quantitative analysis», Journal of Northern Studies, 2012:2, pp. 59–82. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:606912/FULLTEXT01.pdf
 «Tvångsnormaliseringens teknik och kollektivt motstånd. Ukrainasvenskar i Gulagarkipelagen», Historisk Tidskrift. 2011:1, pp. 3–24. http://www.historisktidskrift.se/fulltext/2011-1/pdf/HT_2011_1_003-024_kotljarchuk.pdf
 «Hidden History, Divided Memory: the concentration camp of Kaldycheva in Nazi-occupied Belarus», Conference paper presented at the international symposium «Nazi Camps in the Occupied Soviet Territories» Paris. The research centre Yahad-In Unum and the Université Paris-IV Sorbonne. September 19-20, 2011. DVD publication. Paris: Yahad-In Unum. 2012, vol. 4.
 SWOT 2. Analysis and Planning for Cross-border Co-operation in Northern Europe. Institute of International Sociology Gorizia. Council of Europe, 2010, chapter 4.1,. «Prospects for „good“ cross-border cooperation between Belarus and Latvia»; chapter 8 «Belarus-Latvia». http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:779068/FULLTEXT01.pdf
 «Ruthenian Protestants and the Orthodoxy in the Grand Duchy of Lithuania», Lithuanian Historical Studies. 2009:12, pp. 41–62. ISSN 1392—2343. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:579102/FULLTEXT02.pdf
 10. «Історики у штанцях: білоруська наука під Лукашенком», Модерна Україна. 2007. Vol 12:1, pp. 62–71. (In Ukrainian). http://uamoderna.com/images/archiv/12_1/4_UM_12_Doslidzennia__Kotlyarchuk.pdf
 «Paganism in the Grand Duchy of Lithuania in views of Swedish and English early modern historians», Druvius. 2008:2, pp. 79–86. (In Belarusian).
 «Ukrainian Swedes in Komi ASSR: survival and everyday life», Skandinavskie chteniya 2008. St. Petersburg, pp. 306–325. (In Russian). http://www.kunstkamera.ru/files/lib/978-5-88431-187-9/978-5-88431-187-9_25.pdf
 «The 1655 Union of Kedainiai between Lithuania and Sweden and the nobility of Grodno», Haradzienski palimpsest. Bialystok, 2008, pp. 40–48.
 «Riga and commercial aspects of the Lithuanian-Swedish relations during the first half of the seventeenth century», Groninger Hanze Studies 2. Ed. Hano Brand, Poul Holm and Leos Müller. Groningen. 2007. pp. 240–249. ISBN 978-90-6550-882-9.
 «German colonists of Ukraine and their relations with Swedish neighbours», Voprosy Germanskoi Istorii. Dnepropetrovsk, 2007. (In Russian). pp. 27–35.
 «Students from the Grand Duchy of Lithuania at the Dutch universities: confession, social and ethnic origin and everyday life», ARCHE, 2007:11.(in Belarusian). https://store.arche.by/item/1684
 «The pro-Swedish Advisory Council of the Grand Duchy of Lithuania in 1655—1656: the origin, structure and fate of members», Faworyci i opozycjoniści. Król a Elity polityczne w Rzeczypospolitej XV—XVII wieku. Krakow, 2006, pp. 311–329.
 «The Second Northern War and the last Swedish operation in Belarus. A siege of Brest and conflict for the city», Belarusian Historical Review, vol. XII:1-2. 2006, pp. 30–69. (In Belarusian with summary in Swedish). http://www.belhistory.eu/andrej-katlyarchuk-drugaya-paўnochnaya-vajna-i-aposhnyaya-shvedskaya-aperacyya-ў-vkl-abloga-berascya-1657-g-i-sprechka-za-mesta/
 «The tradition of Belarusian Statehood: a war for the past», Contemporary Change in Belarus. Baltic and Eastern European Studies. Vol. 2. Södertörn University. 2004, pp. 41–72. ISBN 91-85139-02-5.
 «Diplomatic relations between Sweden and Ukraine in 1654—1660», Ukraina i sosednie gosudarstva v XVII. Sankt Petersburg, 2004, pp. 90–107. (In Russian).
 «The image of Swedes in Belarusian literature», Annus Albaruthenicus, 2002, vol. 3, pp. 79–93.
 «Karl XII and Belarusian folklore», Skandinavskie chteniya 2002. St. Petersburg, pp. 419–427. (In Russian). http://www.kunstkamera.ru/index/science/books/books/skandinavskie_chtenia2002/
 «Karl XII in Mahileu», Past and present history of Mahileu. The materials of the international conference. Mahileu. 2001, pp. 95–99. (In Belarusian).
 «Polish-Church-Slavonic dictionary of Simeon Polatski in Sweden», Contacts and dialogues. The journal of the International Association for Belarusian studies. Minsk, 2001, vol.6. pp. 31–42. (In Belarusian).
 «Belarusian minority in the Bryansk region of Russia», ARCHE, 2001:2, pp. 155–166. (In Belarusian). http://arche.bymedia.net/2001-2/katla201.html
 «Swedes in history and folklore of Belarusians», Skandinavskie chteniya 1998. St. Petersburg, 2000, pp. 187–193. (In Russian). http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=71419
 «The Bakhtin's theory and the studies of Belarusian popular culture», Dialogue. Carnival, Chronotop. International Bakhtin Journal, 1998, 3 (24), pp. 46–59. (In Russian). http://nevmenandr.net/dkx/?y=1998&n=3&abs=KOTL
 Православная церковь в Великом княжестве Литовском // Вестник Белорусского православного экзархата. — 1998. — № 1. — С. 7 — 25.

Рецензії 

 Weiss-Wendt, Anton (ed.), The Nazi genocide of the Roma: reassessment and commemoration, Berghahn Books, New York, 2013, in: Holocaust and Modernity, 2014:1, pp. 105–118. http://holocaust.kiev.ua/
 Deland, Mats. Purgatorium: Sverige och andra världskrigets förbrytare. Stockholm: Atlas.2012, in: Arche, ISSN 1392-9682, Vol. 5, pp. 166–172. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:749122/FULLTEXT02.pdf
 Audronė Janužytė Historians as Nation State-Builders: the Formation of Lithuanian University 1904—1922. 2006, in: Nordisk Østforum, ISSN 0801-7220, Vol. 20: 4, pp. 459–461. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:579147/FULLTEXT02.pdf
 Bernhard Chiari. Alltag hinter der Front: Besatzung, Kollaboration und Widerstand in Weißrußland 1941—1944. Düsseldorf, 1998. Ab Imperio. 2007:3. pp. 482–492. http://abimperio.net/cgi-bin/aishow.pl?state=srch&idlang=2&s=котлярчук
 Gaunt David, Levine Paul A. and Palosuo Laura (eds). 2004. Collaboration and Resistance during the Holocaust. Belarus, Estonia, Latvia, Lithuania. Bern: Peter Lang, 2004. ARCHE, vol. 3. 2005. http://arche.bymedia.net/2005-3/katlarcuk305.htm
 Eriksonas, Linas. 2004. National heroes and national identities. Scotland, Norway and Lithuania. Brussels. 320 pp. Belarusian Historical Review, 2004:11. http://www.belhistory.eu/eriksonas-linas-national-heroes-and-national-identities-scotland-norway-and-lithuania-andrej-katlyarchuk/
 Lindner, Rainer. 1999. Historiker und Herrschaft: Nationsbildung und Geschichtspolitik in Weissrussland im 19. und 20. Jahrhundert. München. ARCHE. Minsk, 2004:2. http://arche.bymedia.net/2004-2/katlarcuk204.htm
 Stone, Daniel. 2001. The Polish-Lithuanian state, 1386—1795. Seattle: University of Washington Press, 2001. 374 p. ARCHE, vol. 5. 2003. http://arche.bymedia.net/2003-5/katl503.html
 Snyder, Timothy. 2003. The reconstruction of Nations. Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus 1569—1999. Yale University, USA. 367 p. ARCHE, vol. 2. 2003. http://kamunikat.org/usie_czasopisy.html?pubid=12676

Джерела 

 Катлярчук А. Беларусы Бранскага краю: Этнічная гісторыя і сучаснасць // Arche № 2(16), 2001.
 Катлярчук А. Нацыянальнае канструяваньне Міцкевіча, або What Tomas Venclova did not say in Harvard // Arche № 4(44), 2006.
 Лашкевіч К. Андрэй Катлярчук: Найвялікшы міф нашай гісторыі — «ВКЛ — беларуская дзяржава» // TUT.BY: Грамадства, 9 снежня 2009.

Народились 1968
Новочеркаськ
Кандидати історичних наук
Кандидати історичних наук Білорусі
Білоруські емігранти до Швеції